|-
|(119251)||2001 RE20|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,169|| align=right|6,23|| align=right|3,696||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119252)||2001 RD21|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,171|| align=right|4,47|| align=right|3,714||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119253)||2001 RL24|| align=right|17,2|| align=right|2,380|| align=right|0,191|| align=right|0,57|| align=right|3,671||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119254)||2001 RL28|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,190|| align=right|3,72|| align=right|3,637||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119255)||2001 RP28|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,175|| align=right|1,60|| align=right|3,592||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119256)||2001 RW28|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,080|| align=right|4,34|| align=right|4,455||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119257)||2001 RN34|| align=right|16,1|| align=right|2,592|| align=right|0,131|| align=right|12,93|| align=right|4,173||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119258)||2001 RK39|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,178|| align=right|5,08|| align=right|3,650||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119259)||2001 RC44|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,124|| align=right|6,02|| align=right|3,725||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119260)||2001 RB45|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,146|| align=right|6,04|| align=right|3,676||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119261)||2001 RG48|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,121|| align=right|4,66|| align=right|3,832||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119262)||2001 RQ49|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|1,29|| align=right|3,553||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119263)||2001 RG51|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,250|| align=right|9,82|| align=right|3,775||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119264)||2001 RZ55|| align=right|16,7|| align=right|2,452|| align=right|0,161|| align=right|3,58|| align=right|3,840||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119265)||2001 RJ56|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,140|| align=right|6,29|| align=right|3,623||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119266)||2001 RA58|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,195|| align=right|5,76|| align=right|3,794||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119267)||2001 RZ65|| align=right|15,3|| align=right|2,414|| align=right|0,146|| align=right|4,83|| align=right|3,749||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119268)||2001 RC67|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,145|| align=right|6,58|| align=right|3,776||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119269)||2001 RK68|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,107|| align=right|5,43|| align=right|3,777||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119270)||2001 RU72|| align=right|15,7|| align=right|2,379|| align=right|0,140|| align=right|2,93|| align=right|3,668||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119271)||2001 RB76|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|12,58|| align=right|4,067||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119272)||2001 RG77|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,185|| align=right|5,20|| align=right|4,024||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119273)||2001 RX78|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,221|| align=right|18,87|| align=right|4,221||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119274)||2001 RY79|| align=right|14,9|| align=right|2,481|| align=right|0,135|| align=right|15,04|| align=right|3,908||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119275)||2001 RR81|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,223|| align=right|4,19|| align=right|3,753||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119276)||2001 RS83|| align=right|16,5|| align=right|2,338|| align=right|0,115|| align=right|3,48|| align=right|3,575||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119277)||2001 RZ88|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,206|| align=right|2,88|| align=right|3,858||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119278)||2001 RG91|| align=right|16,5|| align=right|2,422|| align=right|0,203|| align=right|3,00|| align=right|3,770||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119279)||2001 RV91|| align=right|16,8|| align=right|2,533|| align=right|0,127|| align=right|8,67|| align=right|4,030||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119280)||2001 RW92|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,186|| align=right|1,77|| align=right|4,102||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119281)||2001 RQ98|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,218|| align=right|2,10|| align=right|3,443||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119282)||2001 RK100|| align=right|16,6|| align=right|2,395|| align=right|0,120|| align=right|2,90|| align=right|3,706||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119283)||2001 RV100|| align=right|16,8|| align=right|2,410|| align=right|0,225|| align=right|5,05|| align=right|3,740||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119284)||2001 RR101|| align=right|16,9|| align=right|2,291|| align=right|0,153|| align=right|2,44|| align=right|3,467||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119285)||2001 RR107|| align=right|16,3|| align=right|2,449|| align=right|0,096|| align=right|7,29|| align=right|3,831||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119286)||2001 RD109|| align=right|16,2|| align=right|2,443|| align=right|0,144|| align=right|2,47|| align=right|3,818||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119287)||2001 RU110|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,173|| align=right|5,38|| align=right|3,662||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119288)||2001 RZ124|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,180|| align=right|1,94|| align=right|3,751||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119289)||2001 RW125|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,087|| align=right|3,66|| align=right|3,734||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119290)||2001 RA127|| align=right|16,9|| align=right|2,351|| align=right|0,220|| align=right|3,53|| align=right|3,605||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119291)||2001 RK132|| align=right|17,0|| align=right|2,442|| align=right|0,190|| align=right|2,50|| align=right|3,815||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119292)||2001 SR1|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,057|| align=right|1,67|| align=right|3,720||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119293)||2001 SB2|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,158|| align=right|6,25|| align=right|3,755||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119294)||2001 SV7|| align=right|16,9|| align=right|2,414|| align=right|0,174|| align=right|5,29|| align=right|3,751||MBA||18. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119295)||2001 SV9|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,045|| align=right|1,11|| align=right|4,131||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119296)||2001 SD10|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,163|| align=right|13,47|| align=right|4,218||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119297)||2001 SH12|| align=right|16,7|| align=right|2,336|| align=right|0,205|| align=right|1,70|| align=right|3,569||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119298)||2001 SY18|| align=right|16,5|| align=right|2,540|| align=right|0,082|| align=right|1,38|| align=right|4,046||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119299)||2001 SX19|| align=right|16,2|| align=right|2,410|| align=right|0,100|| align=right|3,98|| align=right|3,740||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119300)||2001 SO24|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,186|| align=right|1,99|| align=right|3,853||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119301)||2001 SH25|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,047|| align=right|1,39|| align=right|4,526||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119302)||2001 SR26|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,118|| align=right|2,53|| align=right|3,648||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119303)||2001 SZ26|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|5,09|| align=right|3,706||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119304)||2001 SQ33|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,223|| align=right|4,72|| align=right|4,103||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119305)||2001 SH42|| align=right|16,9|| align=right|2,432|| align=right|0,198|| align=right|2,42|| align=right|3,792||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119306)||2001 SX47|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|3,629||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119307)||2001 SF48|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,115|| align=right|2,79|| align=right|3,654||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119308)||2001 SR51|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,114|| align=right|7,31|| align=right|3,762||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119309)||2001 SC52|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,149|| align=right|8,35|| align=right|3,813||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119310)||2001 SR62|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,128|| align=right|4,99|| align=right|4,302||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119311)||2001 SL66|| align=right|16,5|| align=right|2,537|| align=right|0,286|| align=right|3,97|| align=right|4,041||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119312)||2001 SR70|| align=right|14,7|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|14,47|| align=right|4,177||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119313)||2001 SS72|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,176|| align=right|5,11|| align=right|4,105||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119314)||2001 SW72|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,156|| align=right|3,72|| align=right|4,124||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119315)||2001 SQ73|| align=right|9,6|| align=right|17,41|| align=right|0,176|| align=right|17,46|| align=right|72,7||CNT||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119316)||2001 SR80|| align=right|16,2|| align=right|2,395|| align=right|0,164|| align=right|4,09|| align=right|3,705||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119317)||2001 SG97|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,228|| align=right|6,60|| align=right|3,795||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119318)||2001 SL101|| align=right|17,1|| align=right|2,366|| align=right|0,166|| align=right|0,67|| align=right|3,638||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119319)||2001 SZ104|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,242|| align=right|4,34|| align=right|4,061||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119320)||2001 SH109|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,089|| align=right|13,11|| align=right|4,084||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119321)||2001 SX114|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,149|| align=right|3,67|| align=right|3,790||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119322)||2001 SA119|| align=right|15,8|| align=right|2,398|| align=right|0,152|| align=right|5,72|| align=right|3,714||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119323)||2001 SQ121|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,160|| align=right|8,63|| align=right|4,545||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119324)||2001 SM124|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,048|| align=right|4,89|| align=right|3,742||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119325)||2001 SP125|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,099|| align=right|4,21|| align=right|3,401||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119326)||2001 SS128|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,049|| align=right|6,15|| align=right|3,577||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119327)||2001 SD130|| align=right|17,3|| align=right|2,398|| align=right|0,170|| align=right|1,34|| align=right|3,713||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119328)||2001 SX131|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,154|| align=right|1,54|| align=right|3,683||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119329)||2001 SV135|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,129|| align=right|0,85|| align=right|3,672||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119330)||2001 SY135|| align=right|15,9|| align=right|2,491|| align=right|0,111|| align=right|0,86|| align=right|3,930||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119331)||2001 SS136|| align=right|16,3|| align=right|2,458|| align=right|0,166|| align=right|6,95|| align=right|3,853||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119332)||2001 SA140|| align=right|16,2|| align=right|2,511|| align=right|0,053|| align=right|3,68|| align=right|3,979||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119333)||2001 SM141|| align=right|16,6|| align=right|2,536|| align=right|0,053|| align=right|0,22|| align=right|4,037||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119334)||2001 SD143|| align=right|16,3|| align=right|2,250|| align=right|0,182|| align=right|4,59|| align=right|3,375||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119335)||2001 SN144|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,120|| align=right|3,59|| align=right|3,640||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119336)||2001 SC145|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,052|| align=right|6,56|| align=right|3,653||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119337)||2001 SB146|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,134|| align=right|2,12|| align=right|3,701||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119338)||2001 SR152|| align=right|16,1|| align=right|2,709|| align=right|0,061|| align=right|4,57|| align=right|4,458||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119339)||2001 SR154|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,184|| align=right|7,71|| align=right|3,856||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119340)||2001 SY161|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,205|| align=right|1,78|| align=right|3,560||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119341)||2001 SL168|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,120|| align=right|6,20|| align=right|3,897||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119342)||2001 SZ172|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,139|| align=right|5,55|| align=right|3,678||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119343)||2001 SR176|| align=right|16,4|| align=right|2,466|| align=right|0,147|| align=right|6,72|| align=right|3,872||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119344)||2001 SK179|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,114|| align=right|7,35|| align=right|3,615||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119345)||2001 SB180|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,154|| align=right|4,25|| align=right|3,507||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119346)||2001 SS203|| align=right|16,6|| align=right|2,440|| align=right|0,160|| align=right|2,74|| align=right|3,812||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119347)||2001 SM204|| align=right|16,9|| align=right|2,662|| align=right|0,147|| align=right|4,04|| align=right|4,343||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119348)||2001 SQ209|| align=right|16,5|| align=right|2,341|| align=right|0,140|| align=right|2,45|| align=right|3,581||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119349)||2001 SP212|| align=right|16,3|| align=right|2,432|| align=right|0,160|| align=right|3,76|| align=right|3,792||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119350)||2001 SM220|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,068|| align=right|4,48|| align=right|3,793||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119351)||2001 SR222|| align=right|17,1|| align=right|2,361|| align=right|0,203|| align=right|2,73|| align=right|3,627||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119352)||2001 ST226|| align=right|17,3|| align=right|2,460|| align=right|0,123|| align=right|6,15|| align=right|3,857||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119353)||2001 SV231|| align=right|16,9|| align=right|2,428|| align=right|0,198|| align=right|2,50|| align=right|3,782||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119354)||2001 SR232|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,074|| align=right|2,69|| align=right|4,035||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119355)||2001 SU232|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,047|| align=right|1,80|| align=right|4,678||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119356)||2001 SF235|| align=right|16,5|| align=right|2,449|| align=right|0,192|| align=right|0,86|| align=right|3,833||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119357)||2001 SM238|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,091|| align=right|9,39|| align=right|3,913||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119358)||2001 SW238|| align=right|16,7|| align=right|2,520|| align=right|0,050|| align=right|3,10|| align=right|4,000||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119359)||2001 SN242|| align=right|16,3|| align=right|2,566|| align=right|0,073|| align=right|2,40|| align=right|4,110||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119360)||2001 SL244|| align=right|16,6|| align=right|2,550|| align=right|0,183|| align=right|5,59|| align=right|4,071||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119361)||2001 SK246|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,029|| align=right|4,36|| align=right|4,645||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119362)||2001 SQ246|| align=right|15,7|| align=right|2,413|| align=right|0,089|| align=right|7,02|| align=right|3,748||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119363)||2001 SX246|| align=right|16,4|| align=right|2,442|| align=right|0,179|| align=right|6,87|| align=right|3,816||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119364)||2001 SY246|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|2,83|| align=right|3,808||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119365)||2001 SK250|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,056|| align=right|7,16|| align=right|3,673||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119366)||2001 SZ252|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,151|| align=right|9,27|| align=right|4,148||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119367)||2001 SO253|| align=right|16,1|| align=right|2,580|| align=right|0,142|| align=right|3,34|| align=right|4,143||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119368)||2001 SD273|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,215|| align=right|35,85|| align=right|4,476||MBA||26. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119369)||2001 SZ277|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,100|| align=right|11,07|| align=right|4,256||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119370)||2001 SL286|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,169|| align=right|12,95|| align=right|4,096||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119371)||2001 SZ286|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,242|| align=right|7,10|| align=right|3,487||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119372)||2001 SP292|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,069|| align=right|5,71|| align=right|3,700||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119373)||2001 SS308|| align=right|15,7|| align=right|2,576|| align=right|0,100|| align=right|14,36|| align=right|4,135||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119374)||2001 SL311|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,110|| align=right|14,34|| align=right|4,082||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119375)||2001 SG315|| align=right|16,2|| align=right|2,686|| align=right|0,183|| align=right|13,58|| align=right|4,400||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119376)||2001 SP316|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,110|| align=right|13,23|| align=right|4,412||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119377)||2001 SK318|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,096|| align=right|1,76|| align=right|4,066||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119378)||2001 SD321|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,080|| align=right|7,31|| align=right|3,742||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119379)||2001 SS323|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,217|| align=right|11,26|| align=right|4,239||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119380)||2001 SK325|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,218|| align=right|12,40|| align=right|4,153||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119381)||2001 SH326|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,101|| align=right|6,47|| align=right|3,724||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(119382)||2001 SX346|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,094|| align=right|9,28|| align=right|3,701||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119383)||2001 SC349|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,111|| align=right|9,13|| align=right|4,600||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119384)||2001 TG|| align=right|15,2|| align=right|2,307|| align=right|0,163|| align=right|23,58|| align=right|3,503||MBA||5. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119385)||2001 TU7|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|3,790||MBA||11. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119386)||2001 TB11|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,068|| align=right|4,32|| align=right|3,729||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119387)||2001 TD12|| align=right|17,2|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|1,11|| align=right|3,866||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119388)||2001 TT12|| align=right|15,8|| align=right|2,591|| align=right|0,184|| align=right|9,62|| align=right|4,171||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119389)||2001 TG20|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,143|| align=right|10,32|| align=right|3,708||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119390)||2001 TR27|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,017|| align=right|6,98|| align=right|4,548||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119391)||2001 TD32|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,119|| align=right|7,23|| align=right|3,582||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119392)||2001 TK33|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,069|| align=right|15,28|| align=right|4,385||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119393)||2001 TE34|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,050|| align=right|6,15|| align=right|3,505||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119394)||2001 TS38|| align=right|16,0|| align=right|2,611|| align=right|0,179|| align=right|12,98|| align=right|4,217||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119395)||2001 TC40|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,259|| align=right|12,81|| align=right|4,357||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119396)||2001 TJ40|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,045|| align=right|21,17|| align=right|4,339||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119397)||2001 TQ43|| align=right|14,3|| align=right|2,673|| align=right|0,197|| align=right|13,70|| align=right|4,368||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119398)||2001 TV46|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,180|| align=right|2,26|| align=right|4,221||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119399)||2001 TH49|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,111|| align=right|6,03|| align=right|3,596||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119400)||2001 TM50|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,018|| align=right|9,34|| align=right|3,726||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119401)||2001 TY50|| align=right|17,0|| align=right|2,373|| align=right|0,195|| align=right|1,02|| align=right|3,655||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119402)||2001 TY51|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,054|| align=right|2,77|| align=right|4,104||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119403)||2001 TU62|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,137|| align=right|2,34|| align=right|3,789||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119404)||2001 TK63|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,103|| align=right|7,31|| align=right|3,840||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119405)||2001 TU64|| align=right|16,4|| align=right|2,575|| align=right|0,153|| align=right|4,39|| align=right|4,131||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119406)||2001 TY64|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,076|| align=right|6,10|| align=right|4,134||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119407)||2001 TG69|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,169|| align=right|1,65|| align=right|4,030||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119408)||2001 TS70|| align=right|16,0|| align=right|2,466|| align=right|0,071|| align=right|1,25|| align=right|3,872||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119409)||2001 TH72|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,087|| align=right|5,21|| align=right|3,725||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119410)||2001 TU72|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,137|| align=right|4,26|| align=right|3,770||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119411)||2001 TJ73|| align=right|16,3|| align=right|2,567|| align=right|0,184|| align=right|3,36|| align=right|4,111||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119412)||2001 TE76|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,065|| align=right|8,08|| align=right|3,782||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119413)||2001 TF78|| align=right|15,9|| align=right|2,566|| align=right|0,240|| align=right|3,80|| align=right|4,110||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119414)||2001 TQ80|| align=right|14,4|| align=right|2,558|| align=right|0,242|| align=right|6,93|| align=right|4,091||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119415)||2001 TC84|| align=right|15,2|| align=right|2,739|| align=right|0,071|| align=right|3,85|| align=right|4,533||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119416)||2001 TD87|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,166|| align=right|3,64|| align=right|3,708||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119417)||2001 TH88|| align=right|15,2|| align=right|2,775|| align=right|0,076|| align=right|3,12|| align=right|4,622||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119418)||2001 TX88|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,126|| align=right|1,78|| align=right|3,753||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119419)||2001 TO91|| align=right|16,3|| align=right|2,686|| align=right|0,068|| align=right|4,26|| align=right|4,400||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119420)||2001 TL92|| align=right|15,7|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|3,88|| align=right|4,500||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119421)||2001 TG94|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,076|| align=right|6,58|| align=right|3,692||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119422)||2001 TS94|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,080|| align=right|5,01|| align=right|4,497||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119423)||2001 TH98|| align=right|16,4|| align=right|2,562|| align=right|0,139|| align=right|1,87|| align=right|4,099||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119424)||2001 TG104|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,122|| align=right|14,58|| align=right|4,124||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119425)||2001 TA107|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,256|| align=right|9,95|| align=right|3,789||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119426)||2001 TW107|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,216|| align=right|13,03|| align=right|3,864||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119427)||2001 TZ116|| align=right|15,2|| align=right|2,576|| align=right|0,193|| align=right|4,02|| align=right|4,135||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119428)||2001 TP120|| align=right|14,5|| align=right|2,355|| align=right|0,276|| align=right|21,28|| align=right|3,613||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119429)||2001 TH123|| align=right|15,4|| align=right|2,647|| align=right|0,117|| align=right|14,30|| align=right|4,305||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119430)||2001 TK124|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,121|| align=right|9,11|| align=right|4,040||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119431)||2001 TM128|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,121|| align=right|9,64|| align=right|4,026||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119432)||2001 TL131|| align=right|16,5|| align=right|2,455|| align=right|0,158|| align=right|6,81|| align=right|3,846||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119433)||2001 TT132|| align=right|15,1|| align=right|2,545|| align=right|0,038|| align=right|12,46|| align=right|4,058||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119434)||2001 TL133|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,083|| align=right|14,67|| align=right|4,175||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119435)||2001 TP133|| align=right|15,1|| align=right|2,513|| align=right|0,169|| align=right|10,10|| align=right|3,983||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119436)||2001 TL135|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,131|| align=right|9,57|| align=right|4,358||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119437)||2001 TZ136|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,247|| align=right|8,84|| align=right|3,855||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119438)||2001 TE138|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,114|| align=right|7,17|| align=right|3,664||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119439)||2001 TJ138|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,056|| align=right|7,20|| align=right|3,738||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119440)||2001 TN140|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,250|| align=right|6,06|| align=right|3,808||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119441)||2001 TR141|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,175|| align=right|10,70|| align=right|3,643||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119442)||2001 TC147|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,079|| align=right|7,25|| align=right|3,728||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119443)||2001 TF147|| align=right|16,9|| align=right|2,528|| align=right|0,079|| align=right|12,37|| align=right|4,019||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119444)||2001 TY148|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,078|| align=right|7,58|| align=right|3,835||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119445)||2001 TM154|| align=right|15,3|| align=right|2,449|| align=right|0,072|| align=right|8,58|| align=right|3,831||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119446)||2001 TT154|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,126|| align=right|9,90|| align=right|4,034||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119447)||2001 TC164|| align=right|16,2|| align=right|2,568|| align=right|0,149|| align=right|4,80|| align=right|4,114||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119448)||2001 TX169|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,106|| align=right|13,97|| align=right|4,096||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119449)||2001 TX170|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,228|| align=right|14,22|| align=right|4,325||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119450)||2001 TO174|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,262|| align=right|13,77|| align=right|4,103||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119451)||2001 TJ175|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,098|| align=right|3,62|| align=right|4,044||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119452)||2001 TQ185|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,102|| align=right|1,98|| align=right|3,619||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119453)||2001 TF186|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,116|| align=right|3,19|| align=right|4,143||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119454)||2001 TS189|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,097|| align=right|5,26|| align=right|4,136||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119455)||2001 TV189|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,116|| align=right|5,47|| align=right|3,369||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119456)||2001 TQ191|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,065|| align=right|5,06|| align=right|4,380||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119457)||2001 TS191|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,069|| align=right|5,43|| align=right|4,072||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119458)||2001 TJ192|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,187|| align=right|4,86|| align=right|4,135||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119459)||2001 TV192|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,074|| align=right|20,95|| align=right|4,398||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119460)||2001 TQ194|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,162|| align=right|5,70|| align=right|4,063||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119461)||2001 TA202|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|7,02|| align=right|3,362||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119462)||2001 TE203|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,144|| align=right|7,77|| align=right|3,740||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119463)||2001 TL208|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,051|| align=right|8,82|| align=right|4,098||MBA||11. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(119464)||2001 TX226|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,263|| align=right|17,99|| align=right|4,055||MBA||14. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119465)||2001 TG233|| align=right|14,6|| align=right|2,642|| align=right|0,117|| align=right|13,66|| align=right|4,294||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119466)||2001 UK5|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,079|| align=right|2,40|| align=right|4,181||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119467)||2001 UB7|| align=right|16,0|| align=right|2,552|| align=right|0,170|| align=right|2,18|| align=right|4,077||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119468)||2001 UH8|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,113|| align=right|3,46|| align=right|3,341||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119469)||2001 UE11|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,137|| align=right|9,85|| align=right|4,317||MBA||22. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119470)||2001 UN13|| align=right|15,2|| align=right|2,598|| align=right|0,029|| align=right|3,52|| align=right|4,188||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119471)||2001 UZ13|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,153|| align=right|13,32|| align=right|4,274||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(119472)||2001 UM16|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,194|| align=right|2,80|| align=right|3,899||MBA||25. října 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(119473)||2001 UO18|| align=right|7,1|| align=right|39,47|| align=right|0,285|| align=right|3,68|| align=right|248||PLT||19. října 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(119474)||2001 UW19|| align=right|16,6|| align=right|2,460|| align=right|0,085|| align=right|7,16|| align=right|3,858||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(119475)||2001 UF28|| align=right|16,2|| align=right|2,471|| align=right|0,087|| align=right|2,91|| align=right|3,883||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119476)||2001 UG28|| align=right|16,0|| align=right|2,473|| align=right|0,148|| align=right|5,93|| align=right|3,889||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119477)||2001 UH30|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,121|| align=right|6,22|| align=right|3,777||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119478)||2001 US32|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,153|| align=right|2,79|| align=right|3,742||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119479)||2001 UT33|| align=right|16,1|| align=right|2,325|| align=right|0,099|| align=right|7,89|| align=right|3,544||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119480)||2001 UE34|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,322|| align=right|7,55|| align=right|4,112||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119481)||2001 UK34|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,210|| align=right|11,31|| align=right|4,059||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119482)||2001 UJ38|| align=right|16,4|| align=right|2,530|| align=right|0,238|| align=right|3,49|| align=right|4,024||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119483)||2001 UH47|| align=right|15,7|| align=right|2,650|| align=right|0,007|| align=right|3,13|| align=right|4,313||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119484)||2001 UT50|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,153|| align=right|14,66|| align=right|4,154||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119485)||2001 UU53|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,115|| align=right|5,40|| align=right|4,083||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119486)||2001 UD55|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,182|| align=right|3,13|| align=right|3,828||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119487)||2001 UT59|| align=right|16,6|| align=right|2,661|| align=right|0,136|| align=right|2,79|| align=right|4,339||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119488)||2001 UK63|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,132|| align=right|6,28|| align=right|4,042||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119489)||2001 UM64|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,123|| align=right|7,90|| align=right|4,121||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119490)||2001 UA68|| align=right|16,4|| align=right|2,454|| align=right|0,131|| align=right|1,97|| align=right|3,843||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119491)||2001 UM72|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,104|| align=right|14,20|| align=right|4,060||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119492)||2001 UF78|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,222|| align=right|8,57|| align=right|3,753||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119493)||2001 UA79|| align=right|15,7|| align=right|2,615|| align=right|0,169|| align=right|3,17|| align=right|4,228||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119494)||2001 UK80|| align=right|16,5|| align=right|2,627|| align=right|0,211|| align=right|2,78|| align=right|4,257||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119495)||2001 UW80|| align=right|16,4|| align=right|2,621|| align=right|0,119|| align=right|2,02|| align=right|4,242||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119496)||2001 UW93|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,134|| align=right|10,59|| align=right|4,138||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(119497)||2001 UR105|| align=right|15,7|| align=right|2,748|| align=right|0,167|| align=right|2,24|| align=right|4,554||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119498)||2001 UU109|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,108|| align=right|3,98|| align=right|3,365||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119499)||2001 UV113|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,055|| align=right|5,21|| align=right|4,113||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(119500)||2001 UO116|| align=right|15,6|| align=right|2,957|| align=right|0,061|| align=right|2,54|| align=right|5,083||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek